In My Chair, album degli Status Quo
In My Chair, singolo degli Status Quo del 1970